Rambouillet bezeichnet:

 eine Stadt in Frankreich, siehe Rambouillet
 ein Arrondissement im französischen Département Yvelines, siehe Arrondissement Rambouillet
 einen Kanton im französischen Département Yvelines, siehe Kanton Rambouillet
 ein Schloss in Frankreich, siehe Schloss Rambouillet
 eine Schafrasse, siehe Rambouillet-Merino
 Catherine de Vivonne, Marquise de Rambouillet (1588–1665), französische Salonière
 die Konferenz des 1975 in Rambouillet stattfindenden G6-Gipfels (heute als G8 bekannt), der zur formellen Aufkündigung des Wirtschaftssystems von Bretton Woods führte
 einen Vertragsentwurf über den zukünftigen Status des Kosovo, der 1999 im Schloss Rambouillet verhandelt wurde, zu dessen Unterzeichnung es jedoch nie kam; siehe Vertrag von Rambouillet